Норбер-Бертран Барб (; род. 1968) — французский историк искусства, семиолог, художник и литератор (поэт и сценарист). Почётный член Никарагуанской академии языка.

Области его изысканий: изучение перехода от модернизма к новейшему времени, от изобразительного искусства к абстрактному.

Библиография 
  Библиография Норбера-Бертрана Барба в библиотечной базе Боннского университета

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Парижского университета
Философы XX века
Философы Франции
Литературные критики Франции
Литературоведы Франции
Исследователи мифологии
Семиотики Франции
Современные художники Франции
Художники Франции XX века
Искусствоведы Франции
Выпускники Университета Орлеана